Ming-shui-chen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Mingshui (ort), Shandong, 
 Mingshui (häradshuvudort), Heilongjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar